Haerten ist der Familienname von

 Philipp Haerten (1869–1942), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Theodor Haerten (1898–1968), niederländisch-deutscher Schauspieler